Zach Veach (* 9. Dezember 1994 in Stockdale, Ohio) ist ein US-amerikanischer Automobilrennfahrer. Er trat von 2013 bis 2016 in der Indy Lights an. Von 2018 bis 2020 fuhr er für Andretti Autosport in der IndyCar Series.

Karriere 
Veach begann eine Motorsportkarriere 2008 im Kartsport. 2010 wechselte er in den Formelsport. Ursprünglich war ein Start in der Atlantic Championship geplant gewesen, allerdings stellt die Serie noch vor Saisonbeginn den Fahrbetrieb ein. Stattdessen stieg Veach mit Andretti Autosport zur zweiten Veranstaltung der U.S. F2000 National Championship in die Meisterschaft ein. Mit einem zweiten Platz und drei Podest-Platzierungen beendete er die Saison auf dem fünften Platz der Fahrerwertung, während sein Teamkollege Sage Karam dominant die Meisterschaft gewann. 2011 nahm er zunächst für Andretti Autosport an der Winterserie der U.S. F2000 National Championship teil und gewann diese mit zwei Siegen in fünf Rennen. Im Anschluss trat er in der regulären Meisterschaft an. In dieser gewann er den Saisonauftakt und schloss die Saison auf dem vierten Platz ab. Intern unterlag er seinem Teamkollegen Spencer Pigot, der Zweiter wurde. Darüber hinaus debütierte Veach 2011 mit Andretti Autosport in der Star Mazda Series. Er nahm als Gaststarter an zwei Rennen teil und erreichte einmal den dritten Platz.

Anfang 2012 entschied Veach zunächst die Winterserie der Star Mazda Series für sich. Im Anschluss trat er für Andretti Autosport als regulärer Pilot in dieser Serie an. Mit einem zweiten Platz als bestem Resultat erreichte er den zehnten Gesamtrang, während sein Teamkollege Karam Gesamtdritter wurde. 2013 erhielt Veach ein Indy-Lights-Cockpit bei Andretti Autosport. Mit einem dritten Platz stand er einmal auf dem Podest. Während sein Teamkollege Carlos Muñoz mit vier Siegen Dritter wurde, beendete Veach die Saison auf dem siebten Rang der Fahrerwertung. 2014 blieb Veach bei Andretti Autosport in der Indy Lights. Beim Saisonauftakt gewann er sein erstes Rennen. Im weiteren Saisonverlauf folgten zwei weitere Siege. Veach wurde Dritter in der Fahrerwertung und lag damit eine Position vor seinem Teamkollegen Matthew Brabham.

2015 war Veach ohne permanentes Engagement im Motorsport. Er nahm an einem Rennen der United SportsCar Championship (USCC) teil. 2016 kehrte Veach als Vollzeitpilot in die Indy Lights zurück. Er erhielt ein Cockpit bei Belardi Auto Racing. Er gewann in Elkhart Lake, Watkins Glen und Monterey. Damit beendete er die Saison auf dem vierten Gesamtrang.

Sein erstes IndyCar-Rennen fuhr er 2017 in Alabama als Ersatz für den verletzten J. R. Hildebrand. 2017 nahm er außerdem noch am Indy 500 teil. Er startete für A. J. Foyt und musste nach 155 Runden aufgeben. Später im Jahr wurde bekannt gegeben, dass er einen drei-Jahres-Vertrag mit Andretti Autosport unterschrieben hat. 2018 wurde er 15. und 2019 belegte er den 18. Platz in der Endwertung.

Statistik

Karrierestationen

Einzelergebnisse in der Indy Lights

Einzelergebnisse in der IndyCar Series 

(Legende)

Sebring-Ergebnisse

Weblinks 

 Offizielle Website von Zach Veach (englisch)
 Karrierestatistik von Zach Veach (englisch)

Einzelnachweise 

IndyCar-Rennfahrer
Rennfahrer des Indianapolis 500
Rennfahrer (Vereinigte Staaten)
US-Amerikaner
Geboren 1994
Mann
Rennfahrer der 12 Stunden von Sebring